Philon (, latinisiert Philo) ist der Name folgender antiker Persönlichkeiten:

 Philon von Eleusis (4. Jh. v. Chr.), Athener Architekt
 Philon von Megara (4. Jh. v. Chr.), Philosoph
 Philon von Byzanz (3.–2. Jh. v. Chr.), Autor eines Buches über Mechanik
 Philon der Ältere (2. Jh. v. Chr.), jüdisch-hellenistischer Dichter
 Philon von Larisa (1. Jh. v. Chr.), Philosoph, Leiter der Neuen Akademie
 Philon von Alexandria (um 15/10 v. Chr.–nach 40), jüdisch-hellenistischer Philosoph und Theologe
 Herennios Philon (um 64–um 141), phönikischer Gelehrter
 Philon (Heiliger) (2. Jh.), Diakon in Antiochia
 Philon von Gadara (vermutlich 2. Jh.), Mathematiker
 Philon von Karpasia (4. Jh.), Bischof von Karpasia (heute: Zypern)
 Philon (Bildhauer I) (unbestimmte Zeit), in Siris tätiger Bildhauer
 Philon (Bildhauer II) (5. Jh. v. Chr.), in Athen tätiger Bildhauer
 Philon (Erzgießer) (4. Jh. v. Chr.), Erzgießer
 Philon (Graveur), Metallrin-Graveur der hellenistischen Zeit
 Philon (Maler) (um 300 v. Chr. tätig), Enkaustikmaler
 Philon (Bildhauer III) (2. Jh. v. Chr.), Bildhauer aus Herakleia
 Philon (Bildhauer IV) (1. Jh. v. Chr.), Bildhauer aus Termessos

Siehe auch:
 Filo
 Philo